

Film
On the Sunny Side – film del 1942 diretto da Harold D. Schuster
On the Sunny Side – film del 1961

Musica
On the Sunny Side – album dei The Four Lads del 1956
On the Sunny Side – album di Paul Quinichette del 1957
On the Sunny Side – album di Maria Muldaur del 1990